Der Begriff Kampfkraft hat mehrere Bedeutungen:

 Maß militärischer Stärke, siehe Kampfkraft (Militär)
 Maß der Stärke eine Gewerkschaft im Arbeitskampf, siehe Kampfkraft (Arbeitsrecht)
 Der deutsche Titel des Buches "Fighting Power" des israelischen Militärhistorikers Martin van Creveld